Il singolare del Milan Indoor 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2001.

Marc Rosset era il detentore del titolo, ma si è ritirato nel 2º turno durante l'incontro con Greg Rusedski.

Roger Federer ha battuto in finale 6–4, 6–7(7), 6–4, Julien Boutter.

Teste di serie

  Marat Safin (quarti)
  Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
  Dominik Hrbatý (primo turno)
  Nicolas Kiefer (primo turno)

  Andrei Pavel (primo turno)
  Sjeng Schalken (primo turno)
  Roger Federer (campione)
  Marc Rosset (secondo turno, ritirato per infortunato)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 2001
ATP Tour 2001